Scheitlin ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Scheitlin (1861–1924), Schweizer Unternehmer
 Peter Scheitlin (1779–1848), Schweizer Gelehrter
 Thomas Scheitlin (* 1953), Schweizer Politiker (FDP.Die Liberalen)